«Первая любовь» — несколько одноимённых фильмов.
 «Первая любовь» — повесть Ивана Сергеевича Тургенева.
 «Первая любовь» — рассказ Исаака Бабеля, спорно относимый к «Одесским рассказам»